Austria:
 Lammersdorf – miejscowość

Niemcy:
 Lammersdorf – dzielnica gminy Simmerath w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w Regionie miejskim Akwizgran

Zobacz też:
 Dohm-Lammersdorf
 Lamersdorf